Моды:
 Моды — молодёжная субкультура в Великобритании 1950-х — 1960-х годов.

См. также